Alex Trochut (né en 1981), graphiste, typographe et illustrateur espagnol.
 André Trochut (1931-1996), coureur cycliste français.
  (1920-1980), typographe catalan.

Voir aussi